Тридесет пето фудбалско првенство у Мађарској је одиграно у сезони 1937/38.

Преглед 
Играло је укупно четрнаест клубова, ФК Ференцварош је освојио првенство, што му је била четрнаеста титула, испред ФК Ујпешта и ФК Хунгарије. ФК Хунгарија је наступао под именом ФК Хунгарија.

Финална табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Извори

Спољашње везе 
 IFFHS веза

1937/38.
Фудбал у 1937.
Фудбал у 1938.